

Cinema
L'estate – film del 1966 di Paolo Spinola

Letteratura
L'estate – saggio del 1954 di Albert Camus

Musica
L'estate – brano musicale del 2002 di Gianluca Grignani
L'estate – singolo di Greta Manuzi del 2013